Buie kan syfta på följande:

 Buje, en ort i Istrien, Kroatien
 Loch Buidhe (Rannoch Moor), en sjö i Skottland